Белый театр (Санкт-Петербург) — театр в Санкт-Петербурге в музее Достоевского
 Белый театр (Хабаровск) — камерный театр в Хабаровске